Fritz ist

 ein Vor-, Familien- und sonstiger Name, siehe Fritz
 Fritz (Schiff), Motorschiff
 Fritz (Schachprogramm)
 ein Kartenspiel, siehe Kein Stich
 die Liste Fritz Dinkhauser - Bürgerforum Tirol (FRITZ)
 Fritz (Hörfunksender), das Jugendradio des rbb
 Fritz (Hammer), der ehemals größte dampfgetriebene Schmiedehammer Deutschlands, der am 16. September 1861 im Essener Krupp-Stahlwerk seine Arbeit aufnahm
 Markenname der AVM GmbH, siehe Fritz!
 Produktreihe Fritz!Box
 Steckkarten für PCs für Telefonie und DSL, siehe  AVM Fritz-Card
 der Spitzname für den Fritz-Chip, siehe Trusted Computing Platform Alliance
 der Name einer lenkbaren deutschen Sprengbombe im Zweiten Weltkrieg, siehe Fritz X
 eine Bezeichnung von US-GIs für ihren aktuellen Gefechtshelm, der in seiner Form an deutsche Stahlhelme erinnert, siehe PASGT-Helm
 fritz, eine Getränkemarke
 Fritz (Elefant) († 1902)
 Fritz (Gorilla) (1963–2018)
 Fritz-Nunatak, Antarktis

 Unternehmen Fritz, siehe Unternehmen Barbarossa

Siehe auch:
 pcfritz.de Onlinestore
 Frits
 Fritts
 Friz